Landtagswahlkreis 14 steht für folgende Wahlkreise:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Bietigheim-Bissingen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Öhringen (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Barnim II (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Eberswalde I (1990)

in Hamburg:
 Wahlkreis Rahlstedt (seit 2008)

in Hessen:
 Wahlkreis Fulda I (seit 1983)
 Wahlkreis 14 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 14 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966
 Wahlkreis XIV (1946), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise bei der Landtagswahl 1946

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Mecklenburgische Seenplatte II (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Demmin II (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Rostock II (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Duderstadt (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Goslar (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Salzgitter (1982 bis 2003)
 Landtagswahlkreis Bückeburg-Stadthagen (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Köln II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Erftkreis IV (2000)
 Landtagswahlkreis Köln II (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Köln-Stadt I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Köln-Stadt II (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Bad Neuenahr-Ahrweiler (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Erzgebirge 2 (seit 2014)
 Wahlkreis Chemnitz 3 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Leipzig, Land II (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Halberstadt (seit 2006)
 Landtagswahlkreis Magdeburg V (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Magdeburg III (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Kiel-Ost (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Kiel-West (2012)
 Landtagswahlkreis Neumünster (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Rendsburg-Ost (1954 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Rendsburg-West (1950)
 Landtagswahlkreis Rendsburg-Ost (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Gotha I (seit 1994)
 Wahlkreis Arnstadt (1990)

in Österreich:
 Landtagswahlkreis Neunkirchen, Niederösterreich